Der Pirat steht für:
 Der Pirat (Film), US-amerikanischer Musicalfilm von Vincente Minnelli (1948)
 Der Pirat (Film 1998) von Bernd Schadewald (1998)
 Der Pirat (Schauspiel), Bühnenstück von Samuel Nathaniel Behrman
 Il pirata, Oper von Vincenzo Bellini
 Der Pirat (Roman), Roman aus der Reihe Star Trek: Deep Space Nine von Melissa Scott

Siehe auch:
 Pirat (Begriffsklärung)